Sprengung bezeichnet:
 Sprengung, das Zerstören von physischen Strukturen mittels Sprengstoffen
 das Befeuchten einer größeren Fläche mittels technischer Hilfsmittel, siehe Sprinkler (Beregnung)
 ein Trennverfahren für Gesteine, siehe Spalten (Verfahren)
 Sprengung (Schuh), den Höhenunterschied zwischen Fersenbereich und Vorderfuß im Schuh
 einen Ortsteil von Schwalbach (Saar)
 gewaltsame Auflösung einer Versammlung, siehe Sprengung einer Versammlung
 die Valvuloplastie, eine operative Beseitigung einer Engstelle am Herzen, siehe Herzklappenrekonstruktion 

Siehe auch:

 Sprengarbeit (Begriffsklärung)
 Sprengen (Begriffsklärung)
 Explosionsdarstellung – zeichnerische Darstellungsform